Мари́я Андре́ева: Андреева, Мария Андреевна (1924—2005) — советская и российская учёная.
 Андреева, Мария Андреевна (род. 1986) — российская актриса.
 Андреева, Мария Ивановна (1927—2003) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Андреева, Мария Фёдоровна (1868—1953) — советская актриса.